Jméno a příjmení František Vácha má více nositelů:

 František Vácha (děkan) (* 1966) – děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, poslanec Parlamentu České republiky (od 2013)
 František Vácha (politik sociální demokracie) (1878–1965)– meziválečný československý politik, poslanec za sociální demokracii a starosta Pardubic